Папахри́стос () — греческая фамилия. Женский вариант — Папахри́сту ().

Мужчины 
 Папахристос, Константинос (1945—2022) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Этолийский и Акарнанийский (2005—2022).
 Папахристос, Костас (1916—1995) — греческий киноактёр.

Женщины 
 Папахристу, Лия
 Папахристу, Параскеви

См. также 
 Папахристо